Тверской карабинерный полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской армии:

 Тверской карабинерный полк — наименование в 1763—1775 годах полка, сформированного в 1702 году как драгунский и в 1763 году переформированного в карабинерный. Расформирован в 1775 году.
 Тверской карабинерный полк — наименование в 1784—1889 и 1792—1796 годах полка, сформированного в 1783 году как конный казачий; в 1784—1789 и 1792—1796 — карабинерный; в 1789—1790 — конно-егерский; в 1790—1792 — кирасирский. Расформирован в 1796 году.